Erschließung steht für:

 die Zugänglichmachung eines abgelegenen Grundstücks, siehe Erschließung (Gelände)
 die Gesamtheit von baulichen Maßnahmen und rechtlichen Regelungen zur Aufschließung von Grundstücken, siehe Erschließung (Grundstück)
 die Zugänglichmachung eines Gebäudes für die Nutzer, siehe Erschließung (Gebäude)
 die technische Infrastruktur innerhalb eines Gebäudes, siehe Haustechnik
 das Eröffnen bisher ungenutzter Märkte in der Wirtschaft, siehe Erschließung (Wirtschaft)
 die Entwicklungsmaßnahmen im Fremdenverkehr, siehe Touristische Erschließung
 die Erkundung von Lagerstätten und Rohstoffvorkommen, siehe Exploration (Geologie)
 die erstmalige Begehung und Einrichtung von Kletterrouten in einem Klettergebiet, siehe Erschließung (Klettern)
 die Nutzbarmachung von Dokumenten, um deren Information gezielt auffindbar zu machen, siehe Dokumentation
 speziell die Inventarisierung von Archivalien und das Erstellen von Findmitteln für die Nutzung, siehe Archivische Erschließung

Siehe auch:
Erschließungsnetz